Il singolare  dell'Andalucia Tennis Experience 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Jelena Janković era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Flavia Pennetta ha battuto in finale Carla Suárez Navarro 6–2, 4–6, 6–3.

Teste di serie

  Viktoryja Azaranka (quarti di finale, ritirata per infortunio)
  Flavia Pennetta (campionessa)
  Kim Clijsters (secondo turno)
  Aravane Rezaï (secondo turno)

 María José Martínez Sánchez (semifinali)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andalucia Tennis Experience 2010